Primera División 1975/1976 był 45 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 6 września, a zakończył 16 maja.

Kluby występujące w sezonie 1975/1976:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Real Gijón zmienił nazwę na Sporting de Gijón w 1976.

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 17. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej